Európa legmagasabb épületei magasságuk szerint vannak felsorolva ezen a listán. A legtöbb magas épület Moszkvában, Párizsban, Londonban és Frankfurtban van, de egyre több található Isztambulban, Varsóban, Madridban, Benidormban, Milánóban, Bécsben vagy Rotterdamban is.

Moszkva nevezhető rekordernek a magas épületeket érintően: Európa legmagasabb épületeinek listáján az első öt között jelenleg három moszkvai felhőkarcoló található meg, melyek közül a legnagyobb a Föderáció Torony 373 méteres magasságával, ez a kontinens második legmagasabb épülete. 2019-ben adták át Szentpétervárott a Lahta Centr felhőkarcolót, amely majdnem 90 méterrel magasabb nála, amely így azóta vezeti a listát.

Európa legmagasabb építményei

Jegyzetek

További információk 

 SkyscraperCity
 Európa legmagasabb épületei - cikk
 World's Tallest Buildings

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyarország legmagasabb építményei
 Felhőkarcoló
 A moszkvai Hét nővér

Építmények
Építészeti témájú listák
Építészeti rekordok